Alzira kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alzira (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Alzira (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar